Пролетарськ — село у Білорусі, Вітебська область, Городоцький район, Довгопільська сільська рада
 Пролетарськ — місто в Росії, Ростовська область
 Пролетарськ — колишнє місто в УРСР, включене в межі Лисичанська в 1965 році
 Пролетарськ — смт в Таджикистані, Согдійська область